Okręty US Navy o nazwie USS "Pintado"

Pierwszy "Pintado" (SS-387) był okrętem podwodnym typu Balao. Wszedł do służby w 1944, skreślony z listy jednostek floty w 1967. 
Drugi "Pintado" (SSN-672) był okrętem podwodnym typu Sturgeon. Wszedł do służby w 1971. Skreślony w 1998.
 
Pintado